Der Plymouth Scamp war ein vom US-amerikanischen Automobilhersteller Plymouth 1982/83 angebotener kleiner Pick-up auf PKW-Basis.

Technisch und optisch entsprach der Scamp seinem ein Jahr zuvor eingeführten Schwestermodell Dodge Rampage, mit Ausnahme einer etwas anders gestalteten Frontpartie. Wie der Rampage war der Scamp von der Coupé-Variante des frontgetriebenen Einstiegsmodells der beiden Marken, dem Dodge Omni bzw. dem Plymouth Horizon, abgeleitet. Dieses war mit dem in Europa gebauten Talbot Horizon verwandt.

Nach nur einem Jahr wurde die Fertigung des Plymouth Scamp wieder eingestellt. Insgesamt entstanden nur 3564 Exemplare des Scamp, 1380 davon hatten die höherwertige GT-Ausstattung.

Pkw-Modell
Scamp
Fahrzeug der Kompaktklasse
Pick-up